Беренгар (Berengar) може да се отнася за:

 Беренгар от Тулуза (* 800; † 835), граф на Тулуза (814–835), херцог на Септимания и граф на Барселона
 Беренгар I от Неустрия (* 836; † сл. 879), граф на Хесен от 860 г.
 Беренгар II от Неустрия († 896), маркграф на Марка Неустрия
 Беренгар I, крал на Италия 888-924 г.
 Беренгар II, крал на Италия 950-961 г.

Вижте също 
 Беренгар Раймунд, 6 графа на Барселона от 1005 до 1162 г.
 Беренгар Раймунд, 5 графа на Прованс от 1115 до 1181 г.
 Беренгария